Czechowice ist der Name

 eines Stadtteils von Gliwice (Gleiwitz), siehe Czechowice (Gliwice)
 ein Teil der Stadt Czechowice-Dziedzice